

История 
В 916 году состоялось великое крещение Алании. Николай Мистик учреждает Аланскую епархию. Три аланских храма (IX—Х), сохранившиеся до наших дней, являются древнейшими христианскими храмами () на территории России. Благодаря христианству у осетин появляется письменность на основе греческого алфавита (Зеленчукская надпись).

В 4-й четверти XIII в. происходит объединение Зихской и Аланской митрополий, которое сопровождается уходом христианского населения в Сарайскую митрополию. После падения Византии и крушения Аланской государственности под натиском варварваров-кочевников население подверглось почти полному уничтожению, а христианство регрессировало к народному обычаю. 

В числе святых мучеников христианской церкви известно несколько десятков алан и осетин. Например, семнадцать вельмож во главе с Баракадрои (в крещении Сукиас) перешли в христианство в Армении в начале новой эры и приняли казнь за отступничество от веры предков. В XII в. жил Святой Христодул-Философ, побеждавший оппонентов христианства в духовных спорах. В начале XIV века в Сирии за несгибаемую веру во Христа был казнен Святой Николай Туальский.

Весной 1745 г. во главе с архимандритом Пахомием Осетинская русская православная духовная комиссия прибыла в Осетию. Новое крещение ознаменовало духовное пробуждение Осетии. В 1793 году российским правительством была учреждена Моздокско-Маджарская викарная епархия, которая в 1799 году была упразднена. В 1875 году была учреждена викарная Владикавказская епархия при Грузинском экзархате, которая с 1894 года обрела самостоятельность.

Перевод Евангелий на осетинский язык появился в 1861 году.

Народное христианство 
В центре религиозных церемоний была семейная трапеза, где роль молитв выполняли тосты и застольные песни религиозного характера.

Особая роль отводилась святилищам (дзуар), где совершались моления, жертвоприношения и торжества (куывд). Жрецом дзуара (дзуари-лаг) прежде всегда был старший в роде. Когда приходят к месту дзуара, мужчины отделяются от женщин и говорят между собою сначала не иначе как шепотом.

Христианские конфессии 
В настоящее время кроме православия в Осетии распространён католицизм и протестантизм (баптизм, лютеранство), а также неохристианские течения (адвентисты седьмого дня, пятидесятники).

Христианские народы 
 Православные народы Осетии
 осетины, русские, в том числе казаки, грузины, украинцы, греки, армяне, ассирийцы, православные Моздокские кабардинцы, гагаузы в Моздокском районе, удины, белорусы, сербы, болгары, цыгане.

 Католические народы Осетии
 поляки, армяне-католики, русские, белоруссы, грузины-католики, осетины.

 Армянская апостольская церковь
 армяне-григорияне.

 Протестанты Осетии
 русские, осетины, грузины, украинцы, немцы, поляки, армяне, корейцы Моздокского района.

Праздники 

Доныскъæфæн — Крещение Господне.
 Тутыртæ — Фёдоровы дни (начало Великого поста)
 Зазхæссан — Вербное воскресение
 Куадзæн — Пасха.
 Зæрдæвæрæн — Вознесение Господне.
 Кæрдæгхæссæн — Троица.
 Дауджытæ — 1 вс. после Троицы.
 Тбау-Уацилла — 2 вс. после Троицы, день Ильи-пророка.
 Кæхцгæнæн — 3 вс. после Троицы, детский праздник.
 Майрæмы куадзæн — 28 августа (), Успение Пресвятой Богородицы
 Фыд Иуане — Усекновение главы Иоанна Крестителя, 4 сентября
 Ичъына — Покров, ок. 2 октября — 6 недель перед Джеоргуба.
 Джеоргуба — 13 ноября, сбор урожая
 Цыппурс — Рождество Христово, декабрь.

Примечания

Ссылки 
 Из истории зарождения христианства в Алании

Религия в Северной Осетии
Христианство на Кавказе
Северная Осетия